Tormentor () steht für

 Tormentor (ungarische Band), eine ungarische Black- und Thrash-Metal-Band
 Tormentor (deutsche Band), eine deutsche Thrash-Metal-Band
 Tormentor, Gründungsname der Thrash-Metal-Band Kreator
 Tormentor, Pseudonym des deutschen Heavy-Metal-Schlagzeugers Stefan Hüskens (* im 20. Jhd.)